Konfederacja korczyńska może się odnosić do:
 konfederacja Zbigniewa Oleśnickiego, antyhusycka, zawiązana w 1438
 Konfederacja Spytka z Melsztyna przeciwko Zbigniewowi Oleśnickiemu zawiązana w 1439